Белавенцев — русская фамилия.

Известные носители:
 Белавенцев, Евгений Михайлович (1921—2008) — советский военный деятель, гвардии полковник, кавалер четырёх орденов Красной Звезды.
 Белавенцев, Олег Евгеньевич (род. 1949) — российский государственный деятель. Герой Российской Федерации (2014).